Alessandro Agostini (Empoli, 23 de julho de 1979) é um futebolista profissional italiano, defensor, milita no Cagliari Calcio.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas do Hellas Verona Football Club
Naturais de Empoli